Pedro Orlando Reyes (1959) – pugile cubano
 Pedro Reyes (1961-2015) – comico spagnolo
 Pedro Reyes (1972) – calciatore cileno
 Pedro Reyes (1972) – artista messicano